Dieser Artikel behandelt die österreichische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998.

Qualifikation

Aufgebot

Spiele 

Österreich traf in Gruppe B auf Chile, Italien und Kamerun. Nach zwei Unentschieden gegen Chile und Kamerun verloren die Österreicher das letzte Spiel gegen Italien mit 1:2 und schieden aus. Alle österreichischen Tore fielen in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit.

1998
Osterreich